Pobeda puede referirse a:

Término castellano
Un término castellano: la formación vegetal (también escrita con la forma "poveda", que no recoge el DRAE, pero con uso como topónimo y apellido) en la que predominan los povos o pobos, nombre vulgar de al menos dos especies arbóreas:
Populus alba, pobo albar o álamo blanco (única recogida en el DRAE, como "pobo")
Populus nigra o álamo negro.

Término eslavo
Un término eslavo (escrito победа en alfabeto cirílico) para referirse a la victoria:

 Día de la Victoria (Den Pobedy), fiesta nacional que celebra la victoria sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica.
 Den Pobedy - canción en homenaje a la victoria soviética en la Gran Guerra Patriótica.
 Pobeda - localidad del municipio de Kamennomostski en el raión de Maikop, en la república de Adiguesia, en Rusia.
 Pobeda - localidad del municipio homónimo del mismo raión.
 Pobeda - localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
 Pobeda - localidad del raión de Briujovétskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Pobeda - localidad del ókrug urbano de la ciudad-heroica de Novorosíisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Pobeda - pequeña ciudad de Bulgaria, a 70 km al oeste de Burgas.
 Pobeda - pueblo del municipio de Bačka Topola, en Serbia.
 Pobeda - marca de relojes soviéticos.
 Pobeda - acorazado ruso de principios del siglo XX.
 Pobeda - una aerolínea rusa.
 R-5 Pobeda - misil soviético.
 Pico Pobedy - cima de los montes Tian Shan.
 Isla de hielo Pobeda - isla de hielo en el Antártico.
 (1908) Pobeda - asteroide.
 FK Pobeda - club de fútbol de Macedonia.
 GAZ-M20 Pobeda - automóvil soviético fabricado por GAZ.

Notas